François de Montmorency-Laval – vescovo cattolico francese
 Gilles de Montmorency-Laval – nobile e capitano francese
 Louis-Joseph de Montmorency-Laval – cardinale e vescovo cattolico francese